«Wordshaker» — другий студійний альбом гурту «The Saturdays». Випущений 12 жовтня 2009 року лейблами Fascination і Geffen.

Списки композицій

Примітки

Посилання 
 

Альбоми The Saturdays
Музичні альбоми за алфавітом